Хамса, Хамсе — перші п'ять книг східного поета Нізамі Гянджеві та наступних співавторів.
 Хамса — від  («п'ять») — єврейський та арабський амулет у вигляді долоні з оком.
 Хамса, анчоус європейський (Engraulis encrasicolus) — вид пелагічних морських риб родини анчоусових (Engraulidae).
 Хамс, також Хамса, Хамсе — від  («п'ять») середньовічний союз п'яти вірменських князівств (мелікств).
 Хамса () — священний лебідь, аватара Крішни.
 Хамса — другорядні Пурани в індуїзмі.